«Расследуя Сребреницу: Институты, факты, ответственность» () — книга доцента философии университета Монпелье Изабель Дельпа, научного сотрудника парижского центра CNRS Ксавье Бугареля и профессора университета Парижа Жан-Луи Фурнеля о резне в Сребренице.

Описание

Издания

См. также 
 Резня в Сребренице

Примечания

Литература 
 Книги
 
 Смоленчук, Ольга Юрьевна. Участие Королевства Нидерландов в миротворческих миссиях ООН, 1945—1995 гг. : эволюция и уроки : автореферат дис. … кандидата исторических наук : 07.00.03 / Смоленчук Ольга Юрьевна; [Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т]. — Томск, 2017. — 26 с.
 
Книги 2012 года
Политическая литература
Боснийская война
Сербские военные преступления в Боснийской войне
Массовые убийства босняков в югославских войнах
Геноцид босняков